Termenul „dinamo” sau „dynamo” se poate referi la:

Dinamo București, un club de fotbal din București, România
CS Dinamo, un club sportiv din București, România
CS Dinamo București, o echipă de handbal masculin din București, România 
CS Dinamo București, o echipă de handbal feminin din București, România 
Dinamo Kiev, un club de fotbal din Kiev, Ucraina
Dinamo Zagreb, un club de fotbal din Zagreb, Croația
Dinamo Moscova, un club de fotbal din Moscova, Rusia
Dinamo Bender, un club de fotbal din Tighina, Republica Moldova
Dinamo-Sinara, o echipă de handbal feminin din Volgograd
Dinamo-Auto Tiraspol, un club de fotbal din Tiraspol, Republica Moldova
Dinamo Tbilisi, un club de fotbal din Tbilisi, Georgia
Dinamo Minsk, un club de fotbal din Minsk, Belarus
Dinamo Brest, un club de fotbal din Brest, Belarus
Dinamo Tirana, un club de fotbal din Tirana, Albania
Dynamo České Budějovice, un club de fotbal din České Budějovice, Cehia
Dynamo Dresda, un club de fotbal din Dresda, Germania
Houston Dynamo, un club de fotbal din Houston, SUA
Dynamo (magician), magician englez